Листопад може да се отнася за:
 Листопад – природно явление
 Листопад – българско литературнохудожествено списание излизало в периода 1913 - 1914 г. и 1919 - 1935 г.
 Листопад – грузински филм от 1966 г.
 Листопад – турски сериен филм от 2006 г.
 Листопад – филмов фестивал в Беларус

 Листопад – името на месец в някои славянски езици („ноември“ на беларуски, полски, словенски, украински, чешки; „октомври“ на македонски, хърватски)